Otov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Otov, Gemeinde im Okres Domažlice
 Otov (Hazlov), Wüstung in der Gemeinde Hazlov, Okres Cheb
 Otov, Wüstung in der Gemeinde Přední Výtoň, Okres Český Krumlov
 Otov, früherer Name der Ortschaft Zátoň, Okres Český Krumlov